Уэлдон Сантос де Андраде (; 6 августа 1980, Санту-Андре, Бразилия), — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Уэлдон родился в Санту-Андре, Сан-Паулу. В своей ранней карьере он представлял четыре клуба, но нигде долго не задерживался: «Сантос», «Бразильенсе», «Спорт Ресифи» и «Понте-Прета», а затем переехал за границу в 2004 году, став игроком «Ан-Насра» из Саудовской Аравии.

В следующем году Уэлдон подписал контракт с бразильским «Крузейро» и вернулся на родину. Тем не мене, на протяжении выступления несколько раз отдавался в аренду, в том числе, дважды во французской лигу 1, а именно в «Сошо» и «Труа». Но там игрок редко играл; всего десять игр и один гол в двух сезонах.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Анаполис»
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «Бразильенсе»
Игроки ФК «Жувентус» Сан-Паулу